Фролы — село в Пермском районе Пермского края. Административный центр Фроловского сельского поселения.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в письменных источниках в 1669 году. Первоначально он известен как починок Суботин, затем — как деревня Фролова. В 1678 году здесь жил крестьянин Фролко Ларионов сын Суботин (его потомки носили неофициальную фамилию Фролов). Селом Фролы стали в 1904 году, когда здесь была построена деревянная Спасо-Преображенская церковь. До 1916 года в селе существовала канатная фабрика, владельцем которой являлся известный общественный деятель Н. Н. Новокрещенных (до 1902 года), а затем — его вдова Мария Афанасьевна. В 1920-х годах в летнее время здесь жил художник-авангардист Николай Михайлович Гущин (1888—1965 гг.). К нему в гости приезжали поэты В. В. Каменский и В. В. Маяковский.

В 1929 году был образован колхоз «Красный маяк», который 18 августа 1951 года был укрупнён и получил название «Путь Ленина». Данный колхоз существовал до января 1960 года, когда вошёл в состав учхоза «Липовая гора» на правах отделения. Позднее в село Фролы была переведена центральная усадьба учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» Пермского сельскохозяйственного института.

Фролы являлись центром Фроловского сельсовета с 15 июня 1924 до января 2006 года (с перерывом).

Географическое положение 
Село расположено примерно в 12 км от центра Перми и всего в 3 км к югу от границы Свердловского района города. Через Фролы проходит автомобильная дорога Пермь-Кунгур-Екатеринбург (бывший Сибирский тракт). Имеется железнодорожное сообщение с городом Пермь (станция Няшино). Рельеф села — преимущественно равнинный. По территории Фролов протекает река Мулянка (приток Камы).

Недалеко (около 1 км) находится аэродром спортивной и малой авиации Фролы.

Население

Улицы и переулки 

 5-я Ферма ул.
 Береговая ул.
 Весенняя ул.
 Берёзовая роща ул.
 Клубная ул.
 Луговая ул.
 Набережная ул.
 Новая ул.
 Полевая ул.
 Речной пер.
 Садовая ул.
 Сибирская ул.
 Строителей ул.
 Центральная ул.
 Школьная ул.
 Юбилейная ул.

Примечания 

Населённые пункты Пермского района